

Норриджвок — місто, штат Мен
 Норриджвок — переписна місцевість, штат Мен